Пандемия коронавируса 2020 года в Словении — это продолжающаяся пандемия заболевания коронавирусом 2019 года (COVID-19), вызванного тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2). Первый случай был официально подтвержден в Словении 4 марта 2020 года. Это был случай туриста, путешествующего из Марокко через Италию, которая является центром заражения SARS-CoV-2 в Европе. Первый случай был подтвержден через день после того, как Янез Янша был избран премьер-министром. В переходный период вспышка обострилась. Совместная встреча между уходящим и новым правительством состоялась 10 марта 2020 года.

Хронология

Тестирование до заражения 
 В период с 7 января 2020 года по 3 марта 2020 года было проведено 313 тестов, все из которых были отрицательными. Обратите внимание, что это число добавляется к общему количеству выполненных испытаний выше. Кроме того, число случаев варьируется в разных источниках, так как Министерство здравоохранения и Национальный институт общественного здравоохранения не выпускают новые данные одновременно.

Март 2020 
 4 марта 2020 года: первый случай турист, путешествующий из Марокко через Италию.
 5 марта 2020 года: подтверждено 5 новых случаев, два из них были в контакте с первым, другие были также импортированы из Италии.
 6 марта 2020 года: 2 случая заболевания подтверждены также в Мариборе, причем оба медперсонала в главной больнице заболели этой болезнью во время лыжных каникул в Италии; Другой пациент — врач из Метлики, источником его инфекции также является поездка в Италию. Общее количество зараженных случаев составило 8.
 7 марта 2020 года: один из пациентов общался с врачом из Метлики, а остальные вернулись из поездки за границу (по одному из Италии, Австрии и Испании); правительство запретило все публичные собрания в закрытых помещениях на 500 человек и более; 4 новых случая, всего 12 подтвержденных из 785 тестов.
 8 марта 2020 года: одна из пациенток заразилась на своей работе в Швейцарии и прошла карантин до того, как её обследовали; среди новых случаев были также три медперсонала из Метлики, которые общались с зараженным врачом; 4 новых случая, всего 16 подтверждено.
 9 марта 2020 года: один из пациентов вернулся из Венеции, другие были медицинским персоналом, некоторые общались с врачом из Метлики; правительство далее ограничивало общественные собрания в закрытых пространствах событиями от 100 человек и более; мероприятия под открытым небом ограничены до 500 посетителей; Кроме того, были проведены температурные проверки в аэропорту Любляны имени Йоже Пучника и на границе с Италией, 9 новых случаев, в общей сложности 25 подтвержденных.
 10 марта 2020 года: правительство запретило все входящие рейсы из Италии, Южной Кореи, Ирана и Китая, чтобы предотвратить дальнейшее распространение; сухопутная граница с Италией была закрыта для всех, кроме грузовых перевозок; 9 новых случаев, 34 подтверждено.
 11 марта 2020 года: Гражданская оборона взяла на себя координацию реагирования; Начальная школа в Камнике была закрыта в течение двух недель, чтобы предотвратить распространение от учителя, который дал положительный результат. Сообщалось также о новых инфекциях из Мурска-Собота и Постойна ; 23 новых случая, в общей сложности 57 подтверждено.
 12 марта 2020 года: в Словении была объявлена эпидемия; правительство объявило, что все учебные заведения будут закрыты с 16 марта; медицинскому персоналу было запрещено брать отпуск; первые случаи были зарегистрированы в Новой Горице и Кране, 39 новых случаев, в общей сложности 89 подтвержденных.
 13 марта 2020 года: новое правительство вступило в должность; Создан персонал управления кризисными ситуациями в Республике Словения для сдерживания эпидемии COVID-19 (CMS) и управления ею во главе с премьер-министром Янезом Яншей; все несрочные медицинские осмотры были отложены; 45 новых случаев, всего 141 подтверждено.
 14 марта 2020 года: CMS остановила общественный транспорт (действует с понедельника, 16 марта) и приостановила все ненужные услуги в стране; цены на оборудование для обеспечения безопасности были заморожены, чтобы предотвратить инфляцию из-за отсутствия предложения; правительство больше не проверяло все возможные случаи, а только тех, кто был госпитализирован, чтобы изолировать их; общее количество случаев будет оцениваться на основе статистических данных из других стран (в процентах от числа госпитализированных); 40 новых случаев, в общей сложности 181 подтверждено из 5 369 тестов; первая смерть (мужчина из дома престарелых в Метлике).
 15 марта 2020 года: правительство закрыло все рестораны и бары с 16 марта. Общественные парковочные места в Любляне на данный момент были освобождены. Люблянский зоопарк закрыт; 38 новых случаев, всего 219 из 6156 тестов.
 16 марта 2020 года: правительство закрыло все рестораны и бары. Общественные парковочные места в Любляне, Мариборе, Мурска-Соботе были временно освобождены; все учебные заведения, включая детские сады, начальные и средние школы, закрыты. 34 новых случая, всего 253 из 6712 тестов (до 14:20).
 17 марта 2020 года: 22 новых подтвержденных случая, 275 из 7857 тестов.
 18 марта 2020 года: было подтверждено 11 новых случаев, всего 286 из 8730 тестов.
 19 марта 2020 года: было подтверждено 33 новых случая, всего 319 из 9860 тестов.
 20 марта 2020 года: в Словении был установлен де-факто карантин (с некоторыми исключениями); 22 новых подтвержденных случая, 341 всего из 10980 тестов.
 21 марта 2020 года: было подтверждено 42 новых случая, 383 из 12162 тестов.
 22 марта 2020 года: было подтверждено 31 новое заболевание, всего 414 из 13098 испытаний; подтвержден второй случай смерти (90-летняя женщина из дома престарелых в Метлике).
 23 марта 2020 года: было подтверждено 28 новых случаев, в общей сложности 442 из 13812 тестов; подтверждена третья смерть (67-летний мужчина в UMC Любляна). Правительство Словении в очередной раз изменило методологию тестирования. Люди старше 60 лет и лица с иммунодефицитом и легкими симптомами будут проходить тестирование. До сих пор тестировались только те, кто был госпитализирован.
 24 марта 2020 года: было подтверждено 38 новых случаев, всего 480. Правительство упразднило персонал по управлению кризисами, так как переходный период закончился, и министерства теперь могут полностью выполнять свои обязанности. Десять пациентов из Люблянского UMC, как сообщается, были вылечены.

Антикризисный персонал 
 Глава: премьер-министр Янез Янша
 Секретарь: Андрей Рупник
 Пресс-секретарь: Елко Кацин
 члены
 министры правительства
 Командующий гражданской обороны Сречко Шестан
 другие эксперты

Персонал был упразднен 24 марта 2020 года. Обязанности переданы ответственным министерствам.

Примечания 

Словения
2021 год в Словении
Словения
Эпидемии в Словении